Razafimahatratra ist der Familienname folgender Personen:
 Dina Razafimahatratra, madagassischer Fußballspieler
 Josoa Razafimahatratra (* 1980), madagassischer Fußballspieler
 Julio Razafimahatratra, madagassischer Fußballspieler
 Victor Razafimahatratra (1921–1993), madagassischer Erzbischof